Илья́  Ги́лелевич Рындзю́н (1848 — после 1917) — русский врач, основатель и управляющий крупной водолечебницей в Ростове-на-Дону. Титулярный советник.

Автор учебника «Основы водолечения и светолечения в связи с краткими историями болезней, использованных под личным наблюдением автора, в его водолечебнице в г. Ростове-на-Дону, 1895—1901 год» (1901) и «Гидротерапия» (1926).

Биография 
Окончив Императорскую военно-медицинскую академию, жил в Вильне. В 1885 году поселился в Ростове-на-Дону, где с этого времени начал частную медицинскую практику.

В здании, расположенном в конце XIX века по адресу  Илья Гилелевич в 1910 году оборудовал собственную водолечебницу, первую на юге России.

После Октябрьской революции Рындзюны эмигрировали.

Точная дата смерти Ильи Гилелевича Рындзюна неизвестна.

Публиковал научные труды.

Семья 
 Первая жена — Шарлота Абрамовна Рындзюн; сын Герасим (20 ноября 1877 — ?).
 Вторая жена — Матильда (Матля) Борисовна Райвич, была на 13 лет моложе мужа, жила в Киеве.
 В семье были дочери — Анна (17 апреля 1889 — ?), Глафира, Людмила и Нина (1892—1990).
 Сын — Владимир, родившийся в 1897 году и ставший впоследствии известным писателем и журналистом, публиковавшимся под псевдонимом А. Ветлугин.

Публикации 
 Водолечение: Основы водолечения и светолечения в связи с краткими историями болезней, использованных под личным наблюдением автора, в его водолечебнице в г. Ростове-на-Дону, от 1895—1901 года.  Ростов на Дону: типо-литография А. И. Тер-Абрамиан, 1901. — 50 с.
 Успехи водолечения и светолечения: 1895—1906. Ростов на Дону: электро-печатня А. И. Тер-Абрамиан, 1906. — 62 с.

Примечания

Ссылки 
 Объединение неравнодушных к сохранению исторической ткани города
 Памяти Матильды Борисовны, её мужа и дома
 В Ростове хоронят историю  
 Ростове пожары под ключ!
 Дома Рындзюна в Ростове больше нет? 
 
Персоналии:Ростов-на-Дону
Медики по алфавиту
Медики XIX века
Медики Российской империи
Выпускники Императорской медико-хирургической академии
Персоналии:Вильнюс
Титулярные советники